West End kan syfta på:

Geografi

Bahamas 

 West End, Bahamas, West Grand Bahama District,

Caymanöarna 

 West Bay (regionhuvudort),

Kanada 

 West End (ort i Kanada, British Columbia),

Storbritannien 

 West End, Hampshire, ort i England, 
 West End, Surrey, ort i England,  
 West End, en del av London,

USA 

 West End, New York, Oswego County, ort, 
 West End, New York, Otsego County, ort,

Se även
Westend